La Svenska basketligan 2009-2010 è stata la 57ª edizione del massimo campionato svedese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dei Norrköping Dolphins.

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
2009-2010